Nils Ekman kan syfta på:

 Nils Ekman (militär) (1897–1947), svensk militär
 Nils Ekman (skådespelare) (1915–1998), svensk skådespelare 
 Nils Ekman (ishockeyspelare) (född 1976), svensk före detta professionell ishockeyspelare
 Nils Ekman (musiker) (1900-1934), finländsk musiker, medlem i Suomi Jazz Orkesteri